KSC puede significar:

 Kennedy Space Center, unas instalaciones de la NASA
 Keene State College, una universidad estadounidense que forma parte del sistema universitario de Nueva Hampshire
 Knights of the Southern Cross (Caballeros de la Cruz Austral), una orden australiana formada por varones católicos;
 Komunistická strana Československa, el partido comunista de Checoslovaquia entre 1921 y 1992;
 Karlsruher Sport Club, un equipo de fútbol alemán;
 Aeropuerto Internacional de Košice (Eslovaquia), en su código IATA.
 Kimera Sonata Candombera, Comparsa de negros y lubolos, del concurso oficial de llamadas en Montevideo, Uruguay.